Patijála (anglickým přepisem Patiala) může znamenat:

 Patijála (město) – město v Indii
 Patijála (stát) – knížecí stát